Pargalı Ibrahim Paxá — Pargalı İbrahim Paşa; grão-vizir do Império Otomano (1495–1536) durante o reinado de Solimão, o Magnífico
Ibraim Paxá — Kavalalı İbrahim Paşa; general e político otomano-egípcio (1789–1848)
Ibrahim Sarim Paxá — İbrahim Sarim Paşa; grão-vizir otomano (1801–1853)

Desambiguações de antropônimos